«Убить Боно» () — фильм режиссёра Ника Хэмма 2011 года.

Дата выхода в прокат в России: 14 апреля 2011 года.

Сюжет 
Два брата из Дублина Нил и Айвен МакКормики мечтают о славе. Но в школьном ансамбле «The Hype» есть только одна вакансия, и её уже получил их приятель Пол Хьюсон. Тогда братья создают свою музыкальную группу, чтобы самостоятельно вскарабкаться на музыкальный олимп 80-х. Все бы ничего, но «The Hype» меняет название на «U2», а Пол — своё имя на Боно.
Братья направляются в Лондон. Но каждое их действие затмевается огромной популярностью «U2». Нил начинает понимать, что их провалы напрямую связаны с успехами Боно. Значит единственный выход — это убить Боно.

Создатели

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Ник Хэмм
 Продюсеры — Пьерс Темпест, Йен Флукс, Марк Хаффам
 Сценаристы — Бен Бонд, Дик Клемент, Йен Ла Френас
 Оператор — Киран МакГиган
 Композитор — Джо Эко
 Художники — Том МакКаллаг, Марк Лоури, Лорна Мари Муган
 Монтаж — Билли Снеддон

В ролях

Интересные факты 
 Сценарий написан по автобиографии Нила Маккормика, рок-журналиста газеты The Telegraph.
 Для Пита Постлетуэйта картина оказалась последней. В январе 2011 года он скончался от рака.

Производство 
 Фильм снимался в Северной Ирландии
 Sony Music Entertainment выпустила саундтрек к фильму.
 Мировая премьера состоялась в The Savoy Cinema в Дублине.

Примечания

Ссылки 
 
  Рецензия в «Новом Взгляде»

U2
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 2011 года
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы о рок-музыке
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2011 года